Klasztor Dafni
 Dafni – gmina w Attyce